Pyle est un patronyme porté notamment par :

 Andy Pyle (1946-), bassiste britannique ;
 Artimus Pyle, batteur américain du groupe de rock Lynyrd Skynyrd ;
 C. C. Pyle (1882-1939), agent de joueurs américain ;
 Denver Pyle (1920-1997), acteur américain ;
 Ernest Pyle (1900-1945), journaliste et écrivain américain ;
 Gladys Pyle (1890-1989), femme politique américaine ;
 Howard Pyle (1853–1911), illustrateur américain et écrivain d'ouvrages destinés à la jeunesse ;
 Hugh Pyle (1988–), joueur de rugby à XV australien
 Missi Pyle (1972-), actrice et chanteuse américaine ;
 Pip Pyle (1950-2006), batteur britannique.

Autre
Il existe une variété de plumage de poule appelée pyle. Du nom de Cheshire Pyles, créateur de la variété de Combattant anglais ancien blanche et rouge

Homonymie de patronyme